Stéfano Yuri Gonçalves Almeida, egyszerűen Stéfano Yuri (Vazante, 1994. április 27. –), brazil labdarúgó, a Náutico csatára kölcsönben a Santostól.

További információk 
Stéfano Yuri adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1994-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Santos FC labdarúgói
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek